Juan José Gómez, el nombre puede referirse a:

 Juan José Gómez, militar argentino, jefe del Fortín Primera División situado en la confluencia de los Ríos Limay y Neuquén.
Estación Coronel Juan José Gómez, estación de ferrocarril en la zona oeste de la ciudad de General Roca, de la Provincia de Río Negro.
Juan José Gómez, barrio de la ciudad de General Roca, en el entorno de la estación.